Espera (Cádis)
 Espera (filme)
 Espera (marcenaria)

Desambiguação